Maina kan verwijzen naar de volgende vogelsoorten uit de spreeuwenfamilie:
 Bismarckmaina
 Goudborstmaina
 Grote maina
 Javaanse maina
 Junglemaina
 Kroonmaina
 Kuifmaina
 Oevermaina
 Papoeamaina
 Sulamaina
 Treurmaina
 Vaalbuikmaina
 Witkraagmaina
 Witnekmaina

Maina kan ook verwijzen naar:
 Maina (eiland), een van de eilanden van het atol Aitutaki (Cook-eilanden)